Irujo puede referirse a:

Lugar 
 Irujo, lugar del municipio navarro de Guesálaz.

Personas 
 Manuel de Irujo (1891-1981), político navarro de ideología nacionalista vasca.
 Pello Irujo (1910-1983), político navarro de ideología nacionalista vasca.
 Peio Irujo (1940-2008),  político navarro de ideología nacionalista vasca.
 José María Irujo (1955), periodista español.
 Mikel Irujo (1972), político navarro.
 Martínez de Irujo, apellido compuesto de varias personas españolas.